Евгений Васильевич Сидоров () — советский и российский футболист, полузащитник и нападающий. Известен по выступлениям за клуб «Спартак» Москва. Мастер спорта СССР международного класса (1979).

Биография 
Воспитанник московского ФШМ. Действовал на позиции нападающего и левого полузащитника.

Выступления за сборную 
Сыграл один матч в составе сборной СССР:
 26 марта 1980. Товарищеский матч. Болгария — СССР 1:3. 10 минут, вышел на замену

После завершения игровой карьеры футбольный тренер. С 2004 года - в академии московского «Спартака» старший тренер команды 2007 года рождения, тренер команды 2011 года рождения.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1979
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1980, 1981, 1984, 1985
 Победитель первой лиги СССР: 1977
 Чемпион Спартакиады народов СССР: 1979

Примечания

Ссылки 
 Статистика игр в еврокубках

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК АПК
Игроки ФК «Тобол» Тобольск
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Спартак» Щёлково
Тренеры ФК «Псков-2000»
Чемпионы Спартакиады народов СССР